Vaje ima više značenja:
 Vaje (Pjačenca)
 Vaje (Torino)